4K, 4-K vagy 4k
Számítástechnika
 Négy kilobájt (4 × 1024 bájt = 4 KiB)
 4K lemez szektor méret (Advanced Format)
 4k demóverseny, számítógépes programozási verseny, ahol a programok mérete maximum 4 kilobájt lehet
 Java 4K Game Programming Contest.
 4K felbontás, gyűjtőneve a digitális videó formátumoknak, melyek vízszintes felbontása kb. 4000 pixel.
 4K UHDTV, nagyfelbontású TV formátum.
 4K, a Cuatro Cabezas (Four Heads) argentin multimédiás cég alternatív neve

Közlekedés
 4K, az Askari Aviation pakisztáni légitársaság IATA kódja
 4K, azerbajdzsáni légi járművek lajstromjele.
 Toyota négyhengeres motor. 4K-U, 4K-U (II), 4K-EU, 4K-J.
 4K busz (Tatabánya)

egyéb
 4000 (szám)
 4 kelvin hőmérséklet (4K).
 4K! – Negyedik Köztársaság Mozgalom